Rauhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rauhaus (* 1945), deutscher reformierter Theologie, Autor und Liederdichter
 Hans Rauhaus (1904–1998), deutscher Ingenieur und Politiker (CDU), MdB
 Martin Rauhaus (* 1958), deutscher Drehbuchautor

Der Name Rauhaus steht für folgendes Objekt:
 Burgstall Rauhaus bei Ederheim